Суперлига Србије у сезони 2013/14. је девето такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2013/14. из лиге су испали Јединство Стара Пазова и Спартак Суботица, а из нижег ранга су ушла два најбоље пласирана тима - Нови Пазар Јуниор и Инђија.

Клубови у сезони 2014/15.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Српски клубови у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2014.
Одбојка у 2015.